Термінатор ( — обмежувач, роздільник):
 Термінатор — учень ремісника (Ів.Франко "Яндруси" збірка творів,т.17, с.212 К.: Наукова думка. 1979).
 У астрономії термінатор — лінія на поверхні планети, що відокремлює освітлену поверхню від темної.
 У молекулярній біології термінатор — ділянка ДНК, що визначає зупинку транскрипції і кінець синтезу мРНК.
 У електроніці термінатор — поглинач енергії на кінці довгої лінії (не є офіційним терміном).
 Термінатор (серія фільмів) — серія фантастичних фільмів.
 Термінатор (персонаж) — герой цих фільмів, кіборг серії Т-800 моделі CS 101 (Арнольд Шварценеггер) і інші роботи цього типу (у тому числі Т-1000, Т-Х і  Cameron)
 Термінатор (серії роботів) — серії роботів (і модельні ряди) зі світу кінофраншизи «Термінатор»
 Термінатор (фільм) — фантастичний бойовик 1984 року, режисера Джеймса Камерона — трилер з Майклом Б'єном, Арнольдом Шварценеггером і Ліндою Гемілтон в головних ролях.
 Термінатор 2: Судний день — фантастичний бойовик 1991 року, другий фільм у серії.
 Термінатор 3: Повстання машин — фантастичний бойовик 2003 року, третій фільм у серії.
 Термінатор: Спасіння прийде — фантастичний бойовик 2009 року, четвертий фільм у серії.
 Термінатор: Генезис — фантастичний бойовик, який вийшов у прокат 2015 року, п'ятий фільм у серії.
 Термінатор: Фатум — фантастичний бойовик, який вийшов у прокат 2019 року, шостий фільм у серії.
 «Термінатор: Хроніки Сари Коннор» — телесеріал, знятий як окрема сюжетна лінія (продовження сюжетної лінії фільму «Термінатор 2: Судний день»).